Alex Ribeiro peut faire référence à :
 Alex Ribeiro, pilote automobile brésilien né en 1948.
 Alex Ribeiro, surfeur professionnel brésilien né en 1989.